Ptolemeu de Naucratis, anomenat Marató, fou un sofista d'origen grec, deixeble i oient d'Herodes Àtic, imitador de Polemó i oponent d'Heracleides Lycius. La seva vida va ser escrita per Filostrat.

Referències

Bibliografia 
 William Smith" A dictionary of Greek and Roman biography and mythology". London. John Murray: printed by Spottiswoode and Co., New-Street Square and Parliament Street. 1873.
 Henry Fynes Clinton:"Fasti Romani", 
Sofistes